Baseball Hall of Fame steht für folgende Ruhmeshalle von Baseballspielern:

 Baseball Hall of Fame (National Baseball Hall of Fame and Museum) der Vereinigten Staaten
 Baseball Hall of Fame and Museum von Japan, siehe Yakyū Dendō
 Canadian Baseball Hall of Fame and Museum von Kanada